Берлинский экспресс — название нескольких фильмов.
 «Берлинский экспресс» — фильм, вышедший в 1948 году.
 «Берлинский экспресс» — российский фильм, вышедший в 2001 году, в ролях В. Тихонов и Р. Литвинова